Micieces de Ojeda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Micieces de Ojeda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Micieces de Ojeda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar